

Nom commun 
Dans l'Italie et la Corse du Moyen Âge :
 une piève est une église importante en milieu rural ;
 une piève est une circonscription territoriale et religieuse.

Toponyme 

 Piève, une commune du Nebbio, en Haute-Corse (France) ;
 de nombreuses communes en Italie (voir la liste).